René François Rohrbacher, né le  à Langatte, mort le  à Paris, est un historien ecclésiastique.
 Albert Rohrbacher  est un footballeur français natif de Lorraine. Il fit sa carrière au FC Metz dans les années 1930.

Voir aussi 
 
 Dana Rohrabacher

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme germanique